Хорхе Даниэль «Джей Ди» Пардо (; род. 1980) — американский актёр и модель.

Биография 
Джей Ди Пардо родился 7 сентября 1980 года в Панорама-Сити (Лос-Анджелес). Его отец родом из Аргентины, а мать-из Сальвадора.

С 2001 года снимается в эпизодических ролях различных проектов. В 2004 году играет в телесериалах «Американские мечты» и «Клубная раздевалка», благодаря чему обращает на себя внимание и получает приглашение на главную роль в телефильме, основанном на реальной истории, «Девушка, похожая на меня: история Гвен Араухо» режиссёра Агнешки Холланд. В этом фильме Пардо играет Гвен Араухо — жестоко убитую трансгендерную женщину; за эту роль он в 2007 году номинировался в качестве Лучшего актёра на премию «Imagen Foundation Awards». В 2007 году получает роль Шона Саласара в телесериале «Гонка» производства телекомпании «Fox». В фильме 2009 года «Пылающая равнина» (режиссёр Гильермо Арриага) играет одного из главных героев в молодости. В 2012 году играет ополченца по имени Нэйт, в фантастическом телесериале «Революция», а также снялся во второй части экранизации романа «Рассвет» Стефани Майер — «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2», сыграв в нём полувампира-получеловека.

Фильмография

Примечания

Ссылки